Hegedüs Lóránt
 Hegedüs Lóránt (1872–1943) gazdaságpolitikus, pénzügyminiszter, író, az MTA tagja
Hegedűs Lóránt
 Hegedűs Loránt (1930–2013) református püspök, teológus
 ifj. Hegedűs Lóránt (1968) református lelkész, politikus